Ville Leino, född 6 oktober 1983 i Nyslott, Finland, är en finländsk före detta professionell ishockeyspelare. 

Ville Leino började sin karriär som sjuttonåring i SapKo i den finländska tredjeligan Suomi-sarja. Efter två år flyttade Ville Leino till FM-liga-laget Ilves. I Ilves lyckades han inte så bra, så efter tre år flyttade han till HPK där han blev lagets bästa poängplockare.

Efter två år i HPK flyttade Ville Leino till Jokerit där han lyckades väl och slutade efter grundserien 2007–08 tvåa i FM-ligans poängliga samt vann lagets interna poängliga efter att han gjort 28 mål och totalt 77 poäng på 55 spelade matcher. Han spelade två mindre lyckade säsonger i Detroit Red Wings organisation från 2008 till 2010 innan han värvades till Philadelphia Flyers i februari 2010, där han bildade en produktiv kedja tillsammans med Daniel Briere och Scott Hartnell.

Den första juli 2011 skrev Ville Leino under ett kontrakt med Buffalo Sabres värt $27 miljoner fördelat på 6 år.

Den 16 januari 2016 skrev Ville Leino på för Växjö Lakers i SHL. 

Han meddelade den 3 oktober 2017 att han avslutar karriären.

Klubbtillhörighet 
 SapKo 2000–2002
 Ilves 2002–2005
 HPK 2005–2007
 Jokerit 2007–08
 Detroit Red Wings 2008–2009
 Philadelphia Flyers 2010–2011
 Buffalo Sabres 2011–2014
 KHL Medveščak Zagreb 2014–2015
 Kloten Flyers 2015
 Dinamo Riga 2015–2016
 Växjö Lakers 2016–2017

Statistik

Klubbkarriär

Noter

Externa länkar
Player Bio - The Hockey News
Ville Leino - nhl.com

Finländska ishockeyspelare
Födda 1983
Personer från Nyslott
Män
Levande personer
Spelare i Ilves
Spelare i HPK
Spelare i Jokerit
Spelare i Grand Rapids Griffins (2001–)
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Philadelphia Flyers
Spelare i Buffalo Sabres
Spelare i Dinamo Riga
Spelare i Växjö Lakers
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft